Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2008 года в основной программе прошёл с 6 по 18 апреля в г. Тверь.

В турнире выступили 14 участниц.

Судьи 
 Главный судья: Харченко Ю. В.
 Главный секретарь: Бонадыков С. С.

Таблица

Ссылки 
 Таблица

Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по шашкам в Твери
Чемпионаты России в 2008 году
2008 год в шашках
Апрель 2008 года
2008 год в Тверской области